Emiliano González puede referirse a:

Emiliano González Navero (1861-1934), político paraguayo.
Emiliano González Arqués (1969-), futbolista andorrano.
Emiliano González Campos (1955-), escritor mexicano.
Emiliano González Linares (2002-), cantante mexicano.
Emilio Emiliano González (1998-), futbolista argentino, ocupa el puesto de portero.